Mål kan avse:

 Mål (juridik) – en vid domstol anhängiggjord (=väckt) talan i ett tvåpartsförhållande
 Mål (sport) – vinst- eller poänggivande plats i sport
 Mål (skytte) – ett föremål som man i skytte avser att träffa med en projektil
 Mål (enhet) – en gammal enhet för att mäta area
 Mål (musikalbum) – den svenska rockgruppen Dimmornas bros andra studioalbum, utgivet 1979
 Mål – äldre svenskt ord för dialekt
 Tungomål – äldre svenskt ord för språk
 Målkärl – ett redskap för mätning av volym
 Måltid – specifika tillfällen då människor äter
 Organisatoriskt mål – styrande för organisationen under en viss tidsperiod
 Personliga mål – ett tillstånd/resultat som en person anstränger sig för att uppnå

Se även
 Målbur – sportterm för den bur där man skall göra mål i
 Självmål – en sportterm i lagsporter, då det egna laget råkar få in bollen/pucken i egen målbur